Анджело-Мария Бандини () — знаменитый итальянский учёный, родился во Флоренции 25 сентября 1726 года, умер в 1800 году. Бандини путешествовал по Австрии и Италии, пробыл некоторое время в Риме, где папа Бенедикт XIV просил его подробно описать найденный на Марсовом поле обелиск; в 1750 г. Бандини сделался библиотекарем Александра Маручелли, а с 1756 г. занял во Флоренции должность директора Лаврентьевской библиотеки.

Библиография 
Из его многочисленных произведений:
 «Vita е Lettere d ' Amerigo Vespucci» (Флоренция, 1745 г.);
 «Specimen litteraturae Fiorcntinae saeculi XV etc.» (Флоренция, 1747 г.);
 «Collectio veterum aliquot monumentorum» (Ареццо, 1792 г.);
 «Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum, latinorum et italorum bibliothecae Laurentianae» (Флоренция, 1764—1778 г.);
 «Florentina Juntarum typographia» (Лукка, 1791 г.).

Примечания

Литература